Gjøvik (gemeente), een gemeente in Noorwegen
 Gjøvik (plaats), een plaats in bovengenoemde gemeente